— уезд, расположен в префектуре Осака, Япония. 

По оценкам на 1 апреля 2017 года, население составляет 34,709 человек, площадь 76.73 км², плотность 452 человек / км².

Посёлки и сёла 
 Канан
 Тайси
 Тихаяакасака

Слияния 
 1 февраля 2005 года посёлок Михара слился с городом Сакаи.

Извёстные люди 
 Сасаки Микиро (1947- ), поэт и эссеист

Список литературы 

Уезды префектуры Осака